Kenneth Graham Sansom (ur. 26 września 1958 w Camberwell) – angielski piłkarz, reprezentant kraju grający na pozycji obrońcy.

Kariera klubowa 
Sansom dołączył do młodzieżowej drużyny w Crystal Palace, a w pierwszej drużynie zadebiutował w 1975. Był ważną częścią drużyny, która w sezonie 1978/79 wygrała Second Division i zanotowała awans do First Division. Przez 5 lat gry dla Orłów zagrał w 172 spotkaniach, w których strzelił 3 bramki.

W 1980 Arsenal złożył ofertę 1 miliona funtów oraz napastnik Clive Allen za Sansoma. Palace przyjął ofertę i Sansom wyjechał do Highbury. Zadebiutował w drużynie Kanonierów 16 sierpnia 1980 w meczu przeciwko West Bromwich Albion. Sansom świetnie wprowadził się do drużyny, czego dowodem było wybranie go Graczem Roku Arsenalu w 1981. W maju 1986 roku, menedżer Millwall, George Graham, były zawodnik Arsenalu, został mianowany nowym trenerem drużyny Kanonierów. Forma Arsenalu natychmiast się poprawiła, tak bardzo, że klub był na szczycie ligi w Boże Narodzenie 1986. 

Sansom podniósł jako kapitan Puchar Ligi w sezonie 1986/87 po zwycięstwie w finale 2:1 z Liverpoolem. 

W następnym sezonie relacje Sansoma z menedżerem Grahamem pogorszyły się i został zastąpiony jako kapitan przez Tony'ego Adamsa. Sansom jednak utrzymał swoje miejsce na lewym boku obrony. Arsenal ponownie dotarł do finału Pucharu Ligi w sezonie 1987/88, przegrywając mecz finałowy 2:3 z Luton Town. Mecz z Evertonem na wyjeździe na Goodison Park 7 maja 1988 roku był ostatnim, gdy Sansom założył koszulkę Arsenalu. Sansom opuścił Arsenal w grudniu 1988 roku, siedząc na ławce przez cztery miesiące sezonu 1988/89. Sansom rozegrał łącznie 394 mecze dla Arsenalu, strzelając sześć bramek.

Arsenal sprzedał Sansoma do Newcastle United za 300 000 funtów w grudniu 1988 roku. Sezon 1988/89 zakończył się spadkiem Newcastle z ligi. Sansom przeniósł się do Queens Park Rangers latem 1989 roku za 300 000 funtów. Po rozegraniu 64 ligowych spotkań dla QPR, w marcu 1991 przeniósł się do Coventry City za 100 000 funtów. 

Następnie Sansom miał krótkie okresy gry w Evertonie (sześć występów ligowych), do którego dołączył za darmo w lutym 1993, oraz w Brentford (osiem występów). Ostatnie lata kariery spędził w Chertsey Town, Watford oraz w amatorskich Slough Town i Croyton. W 1997 zakończył karierę piłkarską.

Kariera reprezentacyjna 
Sansom w reprezentacji Synów Albionu zadebiutował 23 maja 1979 w zremisowanym 0:0 meczu z Walią. Rok później został powołany na Euro 1980 we Włoszech. Podczas turnieju zagrał w dwóch spotkaniach z Belgią oraz Włochami. 

W 1982 pojechał do Hiszpanii na Mistrzostwa Świata. Na hiszpańskim turnieju wystąpił w czterech spotkaniach z Francją, Czechosłowacją, RFN oraz Hiszpanią. Sansom wystąpił także w 8 spotkaniach eliminacyjnych do Mistrzostw Europy 1984. Eliminacje zakończyły się dla Anglii brakiem awansu do turnieju finałowego.

W 1986 znalazł się w drużynie na drugie w karierze Mistrzostwa Świata. Na meksykańskim turnieju zagrał w trzech meczach grupowych z Portugalią, Marokiem i Polską. Zagrał również w meczu 1/8 finału z Paragwajem oraz w przegranym po dwóch bramkach Diego Maradony ćwierćfinale z Argentyną. 

W 1988 pojechał na swój ostatni turniej, czyli Euro 1988 w RFN. Sansom rozegrał trzy spotkania grupowe z Irlandią, Holandią i Związkiem Radzieckim. Mecz z ZSRR był ostatnim w drużynie narodowej dla Sansoma, który w latach 1979–1986 wystąpił w 86 spotkaniach i strzelił jedną bramkę.

Sukcesy 

Crystal Palace

 Mistrzostwo Second Division (1): 1978/79

Arsenal

 Puchar Ligi (1): 1986/87
 Finał Pucharu Ligi (1): 1987/88

Linki zewnętrzne  
 
 
 Profil na stronie eu-football.info

Reprezentanci Anglii w piłce nożnej
Piłkarze Arsenalu F.C.
Piłkarze Brentford F.C.
Piłkarze Coventry City F.C.
Piłkarze Crystal Palace F.C.
Piłkarze Evertonu F.C.
Piłkarze Newcastle United F.C.
Piłkarze Queens Park Rangers F.C.
Piłkarze Watfordu F.C.
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 1980
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 1988
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1982
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1986
Urodzeni w 1958